Club Brugge w sezonie 2012/2013 – klub ten grał w rozgrywkach klubowych w Belgii i w Europie.

Club Brugge zakończył ten sezon jako czwarty zespół w Eerste klasse, o dwie pozycje w tabeli niżej niż rok wcześniej. W Pucharze Belgii odpadł w 1/8 finału, podobnie jak rok wcześniej. Brał udział w Lidze Europy, gdzie odpadł w fazie grupowej.

Jupiler Pro League

Wyniki

(own) - gol samobójczy, (pen) - gol strzelony z rzutu karnego

Puchar Belgii

Wyniki

Rozgrywki europejskie

Wyniki 

own) - gol samobójczy, (pen) - gol strzelony z rzutu karnego

Bibliografia

pl.fctables.com/teams/club-brugge-182864 (ang.) [Dostęp:05.08.2018] - sekcja dot. rozgrywek krajowych
www.90minut.pl/ [Dostęp:05.08.2018] - sekcja rozgrywki europejskie

Club Brugge w poszczególnych sezonach